Desa Sindangmandi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sindangmandi (administrativ by i Indonesien, lat -6,22, long 106,09), Banten, 
 Desa Sindangmandi (administrativ by i Indonesien, lat -6,13, long 105,94), Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar